Kakonkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kakonkari (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 
 Kakonkari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar